Stroma kan syfta på:

 Stroma (vävnad) – den stödjande bindvävsdelen i en cell, vävnad eller organ (till skillnad från parenkym som är den funktionella delen av en vävnad)
 Stromacell – en slags celltyp i den mjuka bindväven
 Stroma (kloroplast) – vätskan mellan tylakoider inuti en kloroplast
 Stroma (svamp) – vegetativ vävnad hos svampar
 Island of Stroma – en ö i Storbritannien